Новоисламбуль — деревня в Кривошеинском районе Томской области, Россия. Входит в состав Кривошеинского сельского поселения.

История 
Основана в 1910 г. В 1926 году посёлок Исламбульский состоял из 87 хозяйств, основное население — татары. Центр Исламбульского сельсовета Кривошеинского района Томского округа Сибирского края.

Население 

В селе проживают татары-мишари.

Примечания 

Населённые пункты Кривошеинского района